«Полин ведет расследование» () — кинофильм французского режиссёра Марка Фитусси сочетающий в себе элементы кинокомедии и детектива.
Проект киностудии Haut et Court реализованный совместно с компанией Studio 37.

Сюжет 
Главная героиня — главный редактор журнала «Новый детектив». Как только на приеме психолога Полин понимает, что жизнь прекрасна, её бросает возлюбленный. Сплин всей своей темной глубиной обрушивается на её светлую голову. Сестра делает попытку поддержать в трудную минуту и вытаскивает Полин из серых будней прямиком в Итальянскую Ривьеру. Но отдых для репортера в депрессии понятие растяжимое и медленно превращается в грандиозное расследование.

В ролях

Саундтрек

Участие в кинофестивалях 
 Бельгия. Международный фестиваль франкофонных фильмов в Намюре — 30 сентября 2012 г.
 Флорентийский кинофестиваль французских фильмов — 2012 г.
 4-й кинофестиваль «My French Film Festival» — 2014 г.

Даты релиза 

Выход на DVD и Blu-Ray: 12 февраля 2013 г.

Ссылки 
  .
 «Полин ведет расследование» кинематографический обзор на hdao.
 .
 Страница фильма  на кинофестивале «My French Film Festival Com».

Кинокомедии Франции
Детективные фильмы Франции
Кинокомедии 2012 года
Романтические кинокомедии Франции
Фильмы на французском языке
Фильмы о журналистах
Фильмы Франции 2012 года